Городско́й о́круг го́род Сиба́й  — муниципальное образование в Республике Башкортостан Российской Федерации. Образовано на территории города республиканского значения Сибай.

Административный центр — город Сибай.

История 
Городской округ город Сибай был образован в ходе реализации муниципальной реформы 1 января 2006 года.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 59,63 тыс. чел.
 2035 — 54,02 тыс. чел.

Населённые пункты 
В состав городского округа и города республиканского значения входят 2 населённых пункта.

В рамках административно-территориального устройства, городу Сибай подчинён Туялясский сельсовет, включающий 1 населённый пункт — село Туяляс.

Местное самоуправление 
 Председатель совета городского округа
 Лысенко Юрий Иванович;

 Глава администрации городского округа
 Афзалов Рустем Ахметкаримович;

Примечания

Ссылки 

Городские округа Башкортостана